Der Dam tot Damloop ist ein seit 1985 jährlich stattfindender Volks- und Straßenlauf in den Niederlanden. Er wird von der Stichting Sportevenementen Le Champion in Zusammenarbeit mit den Vereinen AV Atos und AV Aalsmeer organisiert. Die Strecke des Hauptlaufs führt von Amsterdam nach Zaandam und misst 10 Meilen (ca. 16,1 km).

Im Rahmen der Veranstaltung werden auch eine Mannschaftswertung für Firmenteams, ein 4-Meilen-Lauf (ca. 6,5 km), ein Kinderlauf über 600 Meter und Wandertouren verschiedener Längen angeboten. Auf allen Strecken zusammengenommen erreichte der Dam tot Damloop zuletzt jährlich Teilnehmerzahlen von weit über 30.000.

Geschichte 

Die Idee zu einem Lauf zwischen den zentralen Plätzen der beiden Städte, dem Dam von Amsterdam und dem von Zaandam, der durch den Tunnel unter dem IJ führt, hatte Cees Lansbergen von Le Champion im Jahr 1981.

Nach vier Jahren Vorbereitung erteilten die Behörden die Genehmigung. Die Erstveranstaltung am 3. November 1985 hatte keinen offiziellen Wettkampfcharakter. Von den 4300 angemeldeten Teilnehmern wurde der Belgier Jan Sebille nach 52:09 min als Erster im Ziel registriert.

Vom darauffolgenden Jahr an wurden internationale Spitzenläufer eingeladen. Die 1986 und 1987 erzielten Siegerzeiten wurden nicht als offizielle Welt- bzw. Europabestzeiten anerkannt, da die Strecke nicht von einer unabhängigen Instanz vermessen worden war.

Seit 1988 ist ein Firmenlauf in die Veranstaltung integriert. Seit 1995 starten die Eliteläuferinnen mit einer Zeitvorgabe, die dem Unterschied zwischen den Streckenrekorden entspricht, vor ihren männlichen Kollegen, um mit ihnen um Sonderprämien für die zuerst einlaufenden Athleten zu konkurrieren. 1999 und 2000 wurde die Veranstaltung als Halbmarathon ausgetragen.

Zum 25. Jubiläum fand am Vorabend ein zweiter Dam tot Damloop statt, um zusätzlich zu den 35.000 Anmeldern, auf die der eigentliche Lauf limitiert ist, weiteren Läufern die Gelegenheit zu einem Start zu geben.

Streckenverlauf 
Der heutige Kurs, der vom ursprünglichen geringfügig abweicht, startet im Amsterdamer Stadtzentrum auf der Prins Hendrikkade und führt durch den IJtunnel zunächst in nordwestlicher Richtung aus der Stadt hinaus. Er verläuft weiter Richtung Westen nach Zaandam, wo sich in der Peperstraat das Ziel befindet. Die 10 Meilen lange Strecke ist fast vollständig flach.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 44:27 min, Leonard Patrick Komon (KEN), 2011
 Frauen: 50:31 min, Ingrid Kristiansen (NOR), 1987

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Literatur 
 Cees Lansbergen & Martin Gerritsen: 25 jaar Dam tot Dam loop. Centraal Boekhuis, 2009, ISBN 978-90-6611-708-2

Weblinks 

 Offizielle Website (niederländisch, mit engl. Informationen)

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Leichtathletikwettbewerb in Amsterdam
Sportveranstaltung in Zaanstad
Erstveranstaltung 1986